Seseli farinosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Ambrunaz Quézel och Juliette Contandriopoulos. Seseli farinosum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
farinosum